

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Ludwikowo – część miasta Bydgoszcz
 Ludwikowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia 
 Ludwikowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Bytoń 
 Ludwikowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Dobre 
 Ludwikowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Stara Biała 
 Ludwikowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Joniec 
 Ludwikowo – osada w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Ludwikowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, sołectwo Baranowo (powiat mrągowski)
 Ludwikowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Czerwonak
 Ludwikowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Mosina
 Ludwikowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły
 Ludwikowo – przysiółek wsi Wyszakowo w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Zaniemyśl
 Ludwikowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Brodnica
 Ludwikowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec

Inne 
 Ludwikowo – część Legnicy
 Ludwikowo – wieś na Białorusi na Polesiu
 Ładuszkin (hist. pol. Ludwikowo) – miasto w Rosji w obwodzie kaliningradzkim

Zobacz też Ludwików, Ludwikowice Kłodzkie